Horvátország
 Baranyakisfalud, település Eszék-Baranya megyében, a Drávaszögben
 Magyarország
 Kisfalud, település Győr-Moson-Sopron megyében, a Kapuvári járásban
 Kisfalud, Székesfehérvár városrésze
 Bodrogkisfalud, település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tokaji járásban
 Nemeskisfalud, település Somogy megyében, a Marcali járásban
 Rábakisfalud, 1934-tól Máriaújfalu, 1983 óta Szentgotthárd részét képezi Vas megyében
 Sorkikisfalud, 1939-ben Sorkifaludba olvadt egykori település Vas megyében, a Szombathelyi járásban
 Zselickisfalud, település Somogy megyében, a Kaposvári járásban
 Románia
 Kisfalud, Angyalkút település régi neve Arad megyében
 Kecsetkisfalud, település Hargita megyében. Közigazgatásilag Farkaslakához tartozik
 Maroskisfalud, Náznánfalvához tartozó egykori település Maros megyében
 Ompolykisfalud, település Fehér megyében
 Szlovákia
 Barskisfalud, település a Nyitrai kerületben, az Aranyosmaróti járásban
 Dunakisfalud, település a Nagyszombati kerületben, a Dunaszerdahelyi járásban
 Gortvakisfalud, település a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban
 Oszlánykisfalud, Besztercsény településrésze, a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban
 Ukrajna
 Beregkisfalud, település Kárpátalján, az Ilosvai járásban